Q54 peut faire référence à :
 Floréal (Q54), un sous-marin de la Marine nationale française  ;
 Hypospadias, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres